Яскович — фамилия. Представители:
 Яскович, Денис Сергеевич (род. 1995) — белорусский футболист, защитник. Сын Сергея Ясковича.
 Яскович, Сергей Иванович (род. 1972) — белорусский футболист, защитник. Отец Дениса Ясковича.